Fatick kan syfta på:
Fatick (region) – en region i Senegal
Fatick (departement) – ett av tre departement i regionen Fatick i Senegal
Fatick – stad i västra Senegal